Die Saison der Sierra Leone Premier League 2021/22 wurde vom 23. April 2021 bis Ende Mai 2022 ausgetragen. Sie fand erstmals mit 18 Mannschaften statt.

Titelverteidiger sind die East End Lions aus Freetown, die in der Saison 2019 Meister waren. Die Saison 2019/20 war aufgrund der COVID-19-Pandemie in Sierra Leone Mitte 2020 abgesagt worden. Die aktuelle Saison wurde Ende Mai 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgesetzt und wurde von Mitte September 2021 bis Ende Mai 2022 fortgeführt. Meister wurde der Bo Rangers FC.

Vereine 
 Anti Drugs Strikers FC aus Newtown; gegründet 1993; spielt im EBK-Stadion mit 1000 Zuschauerplätzen
 Bai Bureh Warriors FC, Port Loko Mini Stadium, Port Loko
 Bo Rangers FC, Bo
 Central Parade, ehemals  Cenegal FC, Freetown
 Diamond Stars FC, Koidu
 East End Lions, Freetown
 East End Tigers FC, Tongoma
 Freetown City FC, ehemals Freetown United, Freetown
 FC Johansen aus Freetown
 FC Kallon, Freetown
 Kamboi Eagles aus Kenema
 Mighty Blackpool FC, ehemals Socron United, aus Freetown; gegründet 1923; spielt im Nationalstadion
 Mount Aureol SLIFA FC, Freetown
 Old Edwardians FC, Freetown
 Ports Authority, Freetown
 RSLAF FC aus Freetown; Mannschaft der sierra-leonischen Armee
 Sierra Leone Police FC, Police Field, Kingtom, Freetown; Mannschaft der Polizei von Sierra Leone
 Wusum Stars FC, Makeni

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

202021
Fußballsaison 2021/22